Le dichlorofluoroéthane est un hydrochlorofluorocarbure (HCFC) de formule . Il est dérivé de l'éthane, dont trois des six atomes d'hydrogène ont été substitués par deux de chlore et un de fluor.

Il existe sous différentes formes isomères:

 1,1-dichloro-1-fluoroéthane ou HCFC-141b, numéro CAS 
 1,1-dichloro-2-fluoroéthane ou HCFC-141a, numéro CAS 
 1,2-dichloro-1-fluoroéthane, numéro CAS 

Hydrochlorofluorocarbure